Колесниковский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Курганская область 

 Колесниковский сельсовет Кетовского района (упразднён в 2022 году)

Рязанская область 

 Колесниковский сельсовет Клепиковского района (преобразован во второй половине 1990-х в сельский округ)

Смоленская область 

 Колесниковский сельсовет Хиславичского района (преобразован во второй половине 1990-х в сельский округ)

Тюменская область 

 Колесниковский сельсовет Заводоуковского района (упразднён в 2000-х)

Удмуртия 

 Колесниковский сельсовет Каракулинского района

Украина 

Колесниковский сельский совет

Черниговская область 
  Нежинского района (упразднён в 2020 году).
  Прилукского района.

Житомирская область 
  Овручского района.